Zwanziger – niem. „dwudziestka”

Nazwisko
 Anna Margaretha Zwanziger
 Theo Zwanziger

Inne 
 zwanziger – moneta, 20 krajcarów
 Goldene Zwanziger